L'édition masculine 2020 du tournoi de tennis du Mexique se déroule du 24 au  à Acapulco, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Sud-Africain Kevin Anderson, de l'Italien Matteo Berrettini, de l'Américain Reilly Opelka, du Français Lucas Pouille et de l'Australien Jordan Thompson. Ils sont respectivement remplacés par Kwon Soon-woo, Kyle Edmund, Taro Daniel, Steve Johnson et Alex Bolt.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte le tournoi en simple en battant en finale Taylor Fritz. Il s'agit de son  titre à Acapulco et de  titre ATP en simple.

En double, Marcelo Melo et Łukasz Kubot décrochent le titre en s'imposant en finale face à Juan Sebastián Cabal et Robert Farah. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique (WTA 2020)
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2020 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2020
Acapulco
Sport au Mexique en 2020
Tennis en février 2020